Typ 12 (auch Type 12 oder Typ XII) steht für

 ein dreipoliger Stecker (L+N+PE) für 10 A Bemessungsstrom, seit 2013 mit teilisolierten Stiften (L+N), Schweizer Norm SN 441011
 ein seit 2017 aus dem Verkehr gezogener Schweizer Steckdosentyp ohne Schutzkragen nach der damaligen Norm SEV 1011, zu ersetzen durch T13 nach SN 441011
 LAWA-Typ 12 (Organisch geprägter Fluss), ein Fließgewässertyp
 Peugeot Typ 12, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Zündapp oder Porsche Typ 12, ein Vorgänger des VW-Käfer